Heinzinger ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Heinzinger (1911–1992), deutscher Maler und Holzschneider
 Niklas Heinzinger (* 2000), deutscher Eishockeyspieler
 Stefan Heizinger (* 1975), österreichischer Künstler
 Walter Heinzinger (1937–1993), österreichischer Politiker (ÖVP)